Красногорский Богородицкий монастырь
 Красногорский Покровский монастырь (Золотоношский Красногорский монастырь)